H25 ou H-25 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H25, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-25, un hydravion de patrouille maritime français.

Médecine 
 Cataracte sénile, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Route principale suisse 25 reliant Lenzburg à Arth.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres